Марија Амалија од Напуља и Сицилије (Казерта, 26. април 1782 – Клермон хаус, 24. март 1866) била је супруга Луја Филипа I. Била је кћерка Фердинанда I од Две Сицилије и Марије Каролине Аустријске.

Породично стабло 

Рођени 1782.
Умрли 1866.
Француске краљице